Grêmio Recreativo Escola de Samba Sereno de Campo Grande est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D5 Carnaval Rio

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro